Okręty US Navy o nazwie USS  "Deane":
 Pierwszy USS "Deane" był fregatą Continental Navy. Wszedł do służby w 1778.
 Drugi USS "Deane" (DE-86) był niszczycielem eskortowym typu Buckley. Nigdy nie wszedł do służby w US Navy. Przekazany Royal Navy, gdzie służył jako HMS "Deane" (K551).

Deane